Paring ist der Ortsname von

 Paring (Kröning), Ortsteil der Gemeinde Kröning, Landkreis Landshut, Bayern
 Paring (Langquaid), Ortsteil des Marktes Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern
 Paring (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Baring